Флаг муниципального образования Бжеду́ховское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 марта 2012 года решением Совета Бжедуховского сельского поселения № 143 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7619.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бжедуховского сельского поселения Белореченского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом зелёном и лазоревом поле пять золотых пчёл (две, одна и две), из которых средняя больше прочих, сопровождаемые во главе двумя золотыми шашками в чёрных, украшенных тем же металлом, ножнах, одна над другой: казачьей, рукоятью влево, и адыгейской, рукоятью вправо, обе — лезвиями вниз».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Символика флага Бжедуховского сельского поселения многозначна. Поселение основано как казачье по соседству и частично на землях адыгейского племени бжедугов. Ещё с первой половины XIX века на землях бжедугов располагался казачий пикет, защищавший интересы Российской империи и её сторонников — бжедугов, многие из которых служили в составе казачьих войск. На месте где располагался казачий пикет и укрепление, позже казаками переселенцами была основана станица Бжедуховская, получившая своё наименование в честь адыгейского племени бжедугов. Один из вариантов перевода с адыгейского бжедуг — пчеловод, отражено на флаге изображением пчёл.

Также изображение пчёл символизирует трудолюбие, коллективизм и взаимопонимание, а также указывает и на то, что в поселении широко развито пчеловодство. Пять пчёл аллегорически говорит о количестве населённых пунктов в составе поселения, а большая пчела в центре указывает на административный центр поселения — станицу Бжедуховскую.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Синий цвет (лазурь) полотнища символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также этот цвет аллегорически указывает на Ганжинское водохранилище и реки Пшиш и Ганжа, протекающие по землям поселения. Лазоревый цвет также является определяющим цветом линейных казаков, к которым принадлежали казаки Бжедуховской станицы.

Изображение казачьей и адыгейской шашек аллегорически указывает на взаимосвязь и добрососедские отношение казаков и бжедугов.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением пчелы
Флаги с изображением шашки